La domatrice (Appointment with Death) – romanzo di Agatha Christie del 1938
 Appuntamento con la morte (Appointment with Death) – film del 1988 diretto da Michael Winner
 Appointment with Death – album dei Lizzy Borden del 2007
 La domatrice (Appointment with Death) – episodio della undicesima stagione di Poirot